Howl est un nom anglais qui signifie littéralement un « hurlement »

 Howl, poème d'Allen Ginsberg ;

 Howl, album de musique du groupe Black Rebel Motorcycle Club paru en 2005 ;

 Howl, film historique de Rob Epstein et Jeffrey Friedman sorti en 2010 et consacré au poème Howl de Ginsberg ;
 Howl, film d'horreur britannique de Paul Hyett sorti en 2015.

Voir aussi 
 The Native Howl, un groupe de musique, américain.